Davisov pokal 1995 je bil štiriinosemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 22.-24. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Azijski in Oceanijski del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Prizorišče A

Prizorišče B

1995 v športu
1995